LCA steht als Abkürzung für:

 Landing Craft Assault, ein britisches Landungsfahrzeug im Zweiten Weltkrieg, siehe Landungsfahrzeug #LCVP
 Last Common Ancestor, siehe Most recent common ancestor
 Latent Class Analysis, ein Klassifikationsverfahren, siehe Latente Klassenanalyse
 LCA (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 Lebersche Kongenitale Amaurose, eine Augenkrankheit
 Left Coronary Artery, die linke Koronararterie, siehe Koronargefäß #Koronararterien
 Life Cycle Assessment, Ökobilanz, siehe Lebenszyklusanalyse
 Ligamentum Cruciatum Anterius, das vordere Kreuzband
 Light Combat Aircraft, ein indisches Mehrzweckkampfflugzeug, siehe HAL Tejas
 Lowest Common Ancestor (niedrigster gemeinsamer Vorfahr) in der Graphentheorie
 Flughafen Larnaka auf Zypern (IATA-Code)
 St. Lucia (ISO-3166-Länderkürzel)
 Local, eine Abkürzung in Wetterkarten

Abkürzung